Darko Pančev (Szkopje,  1965. szeptember 7. –) aranycipős, macedón labdarúgó.

Források 

1959-ben született személyek
Labdarúgócsatárok
Élő személyek
A Crvena Zvezda labdarúgói
Az Internazionale labdarúgói
Az 1. FC Lokomotive Leipzig labdarúgói
A Fortuna Düsseldorf labdarúgói
Az FC Sion labdarúgói
Az 1990-es világbajnokság labdarúgói